Scaramouche es el nombre de un personaje de la comedia del arte, pero también puede referirse a:
 Scaramouche (compañía teatral), una compañía teatral italiana que trabajó en Francia en tiempos de Luis XIV.
 Scaramouche, novela de aventuras del escritor italiano Rafael Sabatini con varias adaptaciones en el cine:
 Scaramouche, película de 1923 protagonizada por Julia Swayne Gordon;
 Scaramouche, película de 1952 protagonizada por Stewart Granger.
 Scaramouche, composición de Darius Milhaud.